Het Europees kampioenschap korfbal van 1998 was de 1e editie van het Europees Kampioenschap Korfbal.
Deze editie werd gehouden in Estoril (Portugal) van 16 tot 19 april 1998. Er deden acht nationale teams mee.

Deelnemers
  (gastland)

Poule Fase

Poule A

Poule B

Finale Wedstrijden

Plek 7 & 8

Plek 5 & 6

Plek 3 & 4

Finale

Eindstand van het toernooi

Zie ook 
 Wereldkampioenschap korfbal
 Korfbal op de Wereldspelen

1998
Korfbal in 1998
Korfbal in Portugal
Korfbal